Дру има више значења:
 Округ Дру (Арканзас)
 Дру (Мисисипи)